Pentacrinitidae är en familj av sjöliljor. Pentacrinitidae ingår i ordningen Isocrinida, klassen sjöliljor, fylumet tagghudingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Pentacrinitidae 8 arter. 

Pentacrinitidae är enda familjen i ordningen Isocrinida. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sjöliljor
Pentacrinitidae